Silver Springs (Alasca)
Silver Springs (Nevada)
Ou ainda:
Silver Springs Shores

Desambiguações de topônimos